Edwards Point kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Edwards Point, Antarktis,

Australien 

 Edwards Point (udde i Australien), Victoria, Greater Geelong,

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

 King Edward Point (udde i Sydgeorgien och Sydsandwichöarna), 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydgeorgien och Sydsandwichöarnaförgreningar